6 miejscowości w Polsce: 
 Brudnów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa
 Brudnów – nieistniejąca wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików 

 Brudnów Pierwszy – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików 
 Brudnów Drugi – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików 
 Brudnów Trzeci – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Brudnów Czwarty – osada w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików 
 Brudnów Piąty – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików